

Geografia

Austria 
 Hohenau – frazione di Dobersberg, comune nel distretto di Waidhofen an der Thaya (Bassa Austria)
 Hohenau am Wechsel – frazione di Dechantskirchen, comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)
 Hohenau an der March – comune nel distretto di Gänserndorf (Bassa Austria)
 Hohenau an der Raab – ex comune ora frazione di Passail, comune nel distretto di Weiz (Stiria)

Germania 
 Hohenau – comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Hohenau – ex comune ora frazione di Oberdachstetten, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)

Paraguay 
 Hohenau – centro abitato e distretto (Itapúa)

Polonia 
 Hohenau – antico nome tedesco di Mieleszyn, comune nel distretto di Gniezno (Grande Polonia)